Bentayan (Tungkal Ilir), een plaats in Indonesië
Bentayan (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië